Віла-Сека () — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Сека (Армамар) — парафія.
 Віла-Сека (Барселуш) — парафія.
 Віла-Сека (Кондейша-а-Нова) — парафія.